

Biologia 
 Zampa – arto impiegato per la deambulazione
 Zampa degli insetti – appendice del torace degli insetti usato primariamente con la locomozione
 Zampe dei ragni – appendici del cefalotorace dei ragni atte principalmente alla locomozione e alla tessitura delle ragnatele
 Zampa d'oca

Persone 
Zampa – rapper italiano
Adam Žampa – sciatore alpino slovacco
Alfred Zampa – ingegnere statunitense
Andreas Žampa – sciatore alpino slovacco
Enrico Zampa – calciatore italiano
Giacomo Zampa – pittore italiano
Giorgio Zampa – giornalista e germanista italiano
Jaroslav Žampa – politico cecoslovacco
Luigi Zampa – regista e sceneggiatore italiano
Sandra Zampa – politica italiana
Tany Zampa – criminale francese
Vincenzo Zampa – attore italiano

Altro 
 Zampa – protagonista del film d'animazione Lilli e il vagabondo II - Il cucciolo ribelle
 Zampa – comune del Burkina Faso della Regione del Centro-Est
 Zampa – cortometraggio musicale del 1930 diretto da Eugene Forde
 Zampa – opera del 1831 di Ferdinand Hérold
 La zampa d'oca – romanzo di Carlo Cassola
 La zampa di scimmia – breve racconto horror
 Pantaloni a zampa d'elefante
 Qua la zampa! – film
 Porgimi la zampa – film
 Zampa e la magia del Natale – film
 Garfield a zampa libera – film d'animazione
 Zampa di gatto – film del 1934 diretto da Sam Taylor con Harold Lloyd
 Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa – cartone animato del 2019